Dihlorofenol (DCP) je svako od nekoliko hemijskih jedinjenja, koja su derivati fenola i sadrže dva atoma hlora. Postoji šest izomera:
 2,3-Dihlorofenol
 2,4-Dihlorofenol
 2,5-Dihlorofenol
 2,6-Dihlorofenol 
 3,4-Dihlorofenol
 3,5-Dihlorofenol

Dihlorofenoli se koriste kao intermedijari u proizvodnji kompleksnijih hemijskih jedinjenja, uključujući herbicid u širokoj upotrebi 2,4-dihlorofenoksiacetatnu kiselinu (2,4-D).

Vidi još
 Hlorofenol
 Trihlorofenol
 Pentahlorofenol

Reference

Хлороарени
Феноли